Yarmouth peut se rapporter à un des endroits suivants:

Canada  

 Yarmouth, ville de Nouvelle-Écosse au Canada   
 Comté de Yarmouth, comté de Nouvelle-Écosse
 Yarmouth, un district municipal 
 Yarmouth, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1867-1917)
 Yarmouth et Clare, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1917-1925)
 Shelburne—Yarmouth, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1925-1935)
 Shelburne—Yarmouth—Clare, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1935-1949 et 1953-1968)
 Digby—Yarmouth, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1949-1953)

Angleterre  

 Great Yarmouth, une ville en Norfolk située dans Great Yarmouth (comté)
 Yarmouth (Île de Wight), une ville sur l'Île de Wight
 Il y a également un Yarmouth Castle sur l'Île de Wight

États-Unis 

 Yarmouth (Iowa)  
 Yarmouth (Maine)  
North Yarmouth (Maine)  
 Yarmouth (Massachusetts)  
 South Yarmouth (Massachusetts)
 West Yarmouth (Massachusetts)  
 Yarmouth Port (Massachusetts)

Il y a également eu des navires appelés ,  ou .

Homonymie de toponyme